Gudelj ist der Familienname folgender Personen:

 Anica Gudelj (* 1991), bosnisch-kroatische Handballspielerin
 Bruno Gudelj (* 1966), kroatischer Handballspieler und -trainer
 Ivan Gudelj (* 1960), jugoslawisch/kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Marija Gudelj (* 1998), bosnisch-kroatische Handballspielerin
 Nebojša Gudelj (* 1969), jugoslawisch/bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Nemanja Gudelj (* 1991), serbisch-niederländischer Fußballspieler